Касаррубиос-дель-Монте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 96 км². Население — 5193 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де Грасия.

История 
 
Начиная с 1273 года через Касаррубиос-дель-Монте пролегала одна из овцеводческих перегонных каньяд — Cañada Real Segoviana. Эту и другие каньяды контролировал государственный профсоюз Места. 

В этом городе, в 1468 г. король Энрике IV торжественно объявил наследницей Кастильского престола свою сестру Изабеллу.

В начале XX века в Касаррубиосе прошли отроческие и юношеские годы Рауля Салана, будущего французского генерала, основателя ОАС.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо